Сосла́н:

 Сослан (ім'я) - чоловіче осетинське особисте ім'я
 Сослан (Сосруко) - богатир, герой нартського епосу

Див. також 
 Давид Сослан - чоловік і співправитель грузинської цариці Тамари